Gai Claudi Neró (cònsol 207 aC), cònsol el 207 aC 
 Gai Claudi Neró (pretor), pretor el 181 aC.